est la formule brute de plusieurs isomères.

 épichlorohydrine, numéro CAS 
 chloracétone, numéro CAS 
 chlorure de propanoyle, numéro CAS